Isaac Mbenza (Saint-Denis, 8 maart 1996) is een Belgisch voetballer die als aanvaller speelt. Hij verruilde Montpellier HSC medio 2019 voor Huddersfield Town. In februari 2020 werd hij verhuurd aan Amiens.

Clubcarrière 
Mbenza werd geboren in het Franse Saint-Denis. Hij speelde in de jeugd bij ROFC Stockel,FC Brussels, KV Mechelen en Valenciennes. Valenciennes haalde hem op zestienjarige leeftijd naar Frankrijk. Eén jaar later sloot hij aan bij het tweede elftal. Op 6 februari 2015 maakte de aanvaller zijn opwachting in de Ligue 2 tegen AJ Auxerre. Hij viel na 76 minuten in voor Sigamary Diarra. Zijn eerste competitiedoelpunt volgde op 22 mei 2015 tegen Gazélec Ajaccio. In zijn eerste seizoen maakte Mbenza één doelpunt in dertien competitieduels. Het seizoen erop maakte hij zes treffers in vijfendertig competitiewedstrijden. In juli 2016 tekende Mbenza een vierjarig contract bij Standard Luik. Hij verruilde Montpellier HSC medio 2019 voor Huddersfield Town. In februari 2020 werd hij verhuurd aan Amiens.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Mbenza speelde twee interlands voor België –17 en een voor België –19.

Referenties 

Belgisch voetballer